{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Гран-при 
|-
|align = "center" | Престон, Англия
|-
|align = "center" | 8 — 16 октября 2005
|-
|align = "center" | Guild Hall
|-
| Призовой фонд — GB£ 400 000
|-
| Победитель — £ 60 000
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | ''Чемпион 
|-
| Чемпион 2004 — Ронни О'Салливан
|-
| Чемпион 2005 — Джон Хиггинс 
|-
| Финалист — Ронни О'Салливан
|-
|}Гран-при 2005 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 8 по 16 октября 2005 года в Престоне, Англия. Победителем турнира стал Джон Хиггинс, обыгравший в финале Ронни О'Салливана со счётом 9:2.

В последний раз турнир проводился в Престоне.

 Результаты 1/32 финала

 Ронни О'Салливан 5:3 Бьёрн Ханевеер  
 Энтони Хэмилтон 5:1 Джо Джогия  
 Джо Свэйл 5:3 Алистер Картер  
 Кен Доэрти 5:2 Дэвид Ро  
 Джимми Уайт 5:2 Майк Данн  
 Рики Уолден П:отказ Квинтен Ханн  
 Барри Пинчес 5:2 Том Форд  
 Рори Маклауд 5:4 Пол Хантер  
 Питер Эбдон 5:3 Джимми Мики  
 Барри Хокинс 5:1 Тони Драго  
 Крис Норбери 5:2 Джеймс Уоттана  
 Джейми Коуп 5:3 Джо Перри  
 Даррен Морган 5:4 Алан Макманус  
 Майкл Холт 5:2 Род Лоулер  
 Эндрю Норман 5:1 Нил Робертсон  
 Майкл Джадж 5:3 Стивен Магуайр 

 Стивен Хендри 5:1 Доминик Дэйл  
 Марк Кинг 5:1 Стюарт Манн  
 Эдриан Ганнэл 5:3 Джон Пэррот  
 Джерард Грин 5:0 Стивен Ли  
 Стюарт Петтман 5:2 Грэм Дотт  
 Ли Уокер 5:1 Марко Фу  
 Дэвид Грэй 5:2 Марк Аллен  
 Дэйв Харольд 5:4 Мэттью Стивенс  
 Джон Хиггинс 5:1 Пол Дэвис  
 Иан Маккалох 5:1 Робин Халл  
 Найджел Бонд 5:1 Райан Дэй  
 Стив Дэвис 5:2 Гэри Уилсон  
 Фергал О'Брайен 5:3 Марк Уильямс  
 Стюарт Бинэм 5:3 Роберт Милкинс  
 Энди Хикс 5:3 Шон Стори  
 Шон Мёрфи 5:2 Марк Селби

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Гран-при (снукер)
2005 год в снукере